Mjögsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjögsjön (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (64,4 ha)
Mjögsjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (18,2 ha)
Mjögsjön (Östmarks socken, Värmland, väster om Stor-Sandsjön), sjö i Torsby kommun,  (5,67 ha)
Mjögsjön (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (18,4 ha)
Mjögsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (15,2 ha)
Mjögsjön (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (47 ha)
Mjögsjön (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (17,9 ha)
Norra Mjögsjön, sjö i Torsby kommun,  (16,3 ha)
Södra Mjögsjön, sjö i Torsby kommun,  (9,2 ha)
Östra Mjögsjön, sjö i Arvika kommun,  (40,5 ha)

Se även
Mjögtjärn
Mjöasjön
Mjögasjön
Mjösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn